Херонимо Артуро Амионе Севальос (; 31 марта 1990, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Алебрихес де Оахака».

Клубная карьера 
Амионе — воспитанник клуба «Атланте». 24 апреля 2010 года в матче против «Эстудиантес Текос» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке Херонимо забил свой первый гол за «Атланте». Летом 2013 года Амионе перешёл в «Крус Асуль». 21 июля в матче против «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. 11 августа в поединке против «Гвадалахары» Херонимо забил свой первый гол за «Крус Асуль». 29 августа в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против гаитянской «Валенсии» он забил гол. В 2014 году Амионе помог команде завоевать Кубок КОНКАКАФ.

Летом 2014 года для получения игровой практики Амионе на правах аренды перешёл в «Толуку». 20 июля в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал за новую команду. 28 ноября в поединке против «Чьяпаса» Херонимо забил свой первый гол за «Толуку».

В начале 2016 года Амионе на правах аренды был отдан в «Пуэблу». 18 января в матче против «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. 6 ноября в поединке против «Некаксы» Херонимо забил свой первый гол за «Пуэблу». Летом 2017 года клуб выкупил его трансфер у «Крус Асуль». В начале 2018 года Амионе перешёл в Лобос БУАП на правах аренды. 8 января в матче против «Сантос Лагуна» за новый клуб.

Международная карьера 
В 2011 году Амионе стал победителем Панамериканских игр в родной Гвадалахаре. На турнире он принял участие в поединках турнира против команд Тринидада и Тобаго, Эквадора, Уругвая, Коста-Рики и Аргентины. В поединках против уругвайцев и аргентинцев Херонимо забил три гола.

Достижения 
 «Крус Асуль»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2013/2014

 Мексика (до 23)
  Панамериканские игры — 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Статистика на TransferMarkt

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»